Занюсское —  деревня в Великолукском районе Псковской области, Пореченская волость
 Занюсское —  озеро, северный плёс озера Нюссо